Робер де Котт (фр. Robert de Cotte 1656, Париж — 15 липня, 1735, Пассі неподалік Парижа) — французький архітектор і дизайнер інтер'єрів зламу 17-18 ст.
 Сен-Ілер-Котт (фр. Saint-Hilaire-Cottes) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.